«Полёт» — ныне не существующий киргизский футбольный клуб из Бишкека. Двукратный бронзовый призёр чемпионата Киргизии.

История 
Основан под названием «СК Свердловского РОВД» не позднее 1996 года, когда стартовал в розыгрыше Кубка независимости Кыргызстана. В 1997 году занял 2-е место в Северной зоне Первой лиги Киргизии.

В 1998 году был включён в число участников Высшей лиги, где на предварительном этапе смог пробиться в группу лидеров, а в финальном турнире занял 5-е место.

В 1999 году переименован в «Полёт». В том же сезоне впервые завоевал бронзовые награды, поделив 3-е место с клубом «Жаштык-Ак-Алтын». В Кубке Киргизии лучшим результатом стал выход в 1/4 финала (в 1997 и 1999 годах).

В 2000 году во второй раз подряд стал бронзовым призёром, однако по окончании сезона клуб прекратил участвовать в Высшей лиге.

О существовании команды в 2001-2002 годах сведений нет (в сезоне-2001 «Полёт» заявился в Кубок, но в итоге отказался от участия). В 2003 году «Полёт» объединился с бишкекским «Динамо», и команда под названием «Динамо-Полёт» провела 1 сезон в Высшей лиге, но затем была расформирована.

Названия 
 1996-1998 — «СК Свердловского РОВД» (в 2000 и 2001 годах клуб с таким же названием выступал в Кубке Киргизии).
 1999-2001 — «Полёт».

Таблица выступлений

Известные игроки 

 Виктор Алексеев
 Рафик Амиров
 Бакыт Бекбердинов
 Александр Грибцов
 Тимур Кадыров
 Таштанбек Кайназаров
 Олег Камышев
 Сергей Лисичкин
 Виталий Мерзляков
 Сергей Миненко
 Виталий Пироженко
 Антон Руденко
 Канат Сейталиев
 Фархат Хаитбаев
 Михаил Шеренков
 Артём Щербина

Тренеры 
 Муханбет Айтбаев (~1997—2000)

Ссылки 
 Профиль на сайте footballfacts.ru (СК Свердловского РОВД)
 Профиль на сайте footballfacts.ru (Полёт)
 История футбольных клубов
 «Полет» высокого полета

Футбольные клубы Киргизии